If eller IF kan syfta på:

Industrifacket
Intellektuell funktionsnedsättning
If Skadeförsäkring – ett försäkringsbolag med kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen
If— – en dikt av Rudyard Kipling, se Om…
If... (film) – en brittisk dramafilm från 1968 i regi av Lindsay Anderson
If-sats – villkorskommandon för programmering
If (ö) – en ö i arkipelagen Archipel du Frioul utanför Marseille
Château d'If – ett slott på ön If som har fungerat som fängelse
 If (tidskrift) – en amerikansk science fiction tidskrift
 IF-båt – en två- eller tremans segelbåt Internationell Folkbåt
 IF – en förening som bildats för att utöva och ofta tävla i en eller flera idrotter, se Idrottsförening
 IF – ett begrepp som skapats som parodi på intelligent design, för att ersätta gravitationen, se Intelligent fallande